Winter Carols — шостий студійний альбом англійської групи Blackmore's Night, який був випущений у жовтні 2006 року.

Композиції 
 Hark the Herald Angels Sing / Come All Ye Faithful - 3:50
 I Saw Three Ships - 2:40
 Winter (Basse Dance) - 3:07
 Ding Dong Merrily on High - 3:16
 Ma-O-Tzur - 2:19
 Good King Wenceslas - 4:44
 Lord of the Dance / Simple Gifts - 3:34
 We Three Kings - 4:48
 Wish You Were Here - 5:02
 Emmanuel - 3:32
 Christmas Eve - 4:20
 We Wish You a Merry Christmas - 1:21

Склад 
 Річі Блекмор — гітара, бас
 Кендіс Найт — вокал, бек-вокал
 Роберт Куріано — бас, бек-вокал
 Девід Барановський — клавішні
 Сара Стейдінг — скрипка
 Антон Фіг — барабани

Джерела 
 
 Winter Carols  last.fm

Альбоми Blackmore's Night
Музичні альбоми 2006
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми